Inevitable pode se referir a:

 Inevitable (canção de Dulce María)
 Inevitable (canção de Shakira)

Desambiguação